Osiris hace referencia a varios artículos:

 Osiris, dios de la mitología egipcia;
 Osiris, planeta extrasolar llamado oficialmente HD 209458 b;
 Osiris, cráter lunar situado en la parte sureste del Mare Serenitatis;
 (1923) Osiris, asteroide que forma parte del cinturón de asteroides descubierto en 1960;
 OSIRIS-REx, sonda espacial de la NASA con destino al asteroide Bennu.
 Osiris, banda de rock de Baréin;
 Osiris Feliciano, político peruano;
 Osiris Matos, jugador de béisbol dominicano;
 Osiris Rodríguez Castillos, poeta y músico uruguayo;
 Osiris Villegas, militar argentino.
 Cámara Osiris, instrumento del Gran Telescopio Canarias